Села:
 Боднарів — Івано-Франківська область, Калуський район
 Боднарів — Івано-Франківська область, Коломийський район (до 1947 р. — Боднарівка)

Залізнична станція:
 Боднарів — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці на лінії Стрий — Івано-Франківськ